Кролики — группа млекопитающих, близкая к зайцам.

Персонажи 

 Братец Кролик
 Кролик (Винни-Пух)

Прочее 
 «Кролик» — картина Эдуара Мане, написанная в 1881 году

См. также